Аллсвенскан 1972 () — 48-й сезон чемпионата Швеции по футболу. Он начался 15 апреля и закончился 29 октября 1972 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Швеции на rsssf.com

1972 
Швеция
Спорт в Швеции в 1972 году